GBI steht für:

 Gemeindebrandinspektor (Hessen)
 Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt
 Georgia Bureau of Investigation, Kriminalermittlungsbehörde des US-amerikanischen Bundesstaates Georgia
 Gewerkschaft Bau und Industrie, ehemalige Schweizer Gewerkschaft
 GBI Großhamburger Bestattungsinstitut
 Ground-Based Interceptor, eine Anti-Raketen-Rakete

Gbi steht für:
 Gebührenimpuls in analogen Telefonnetzen

gbi steht für:
 Galela (ISO-639-3-Code), Papuasprache in der Provinz Nordmolukken, Indonesien

Abkürzung